«Прогресс» — советский и российский футбольный клуб из Ступино. Основан не позднее 1968 года.

Названия 
 1968 — «Машиностроитель»;
 1969 — «Машзавод»;
 1970—1971 — «Машиностроитель»;
 1976—1996 — «Прогресс».

Достижения 
 Во второй лиге СССР — 4 место (в зональном турнире РСФСР класса «Б» 1969 год).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ступина
Футбольные клубы Московской области